Detta är en lista över sjöar i Östersunds kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Östersunds kommun.

Lista

Östersunds kommun
 Lista